Amt Usedom steht für:

 Amt Usedom-Nord
 Amt Usedom-Süd
 Amt Insel Usedom-Mitte